Italiaanse volleybalploeg (mannen)
 Italiaanse volleybalploeg (vrouwen)